

Корсунь (Корсунь-Київський) — давньоруське місто
 Корсунь — назва Херсонесу Таврійського у давньоруських джерелах
 Корсунь — назва міста Корсунь-Шевченківський, Черкаська область (до 1944 року)
 Корсунь — селище міського типу, Донецька область, Єнакієвська міська рада
 Корсунь — річка в Донецькій області
 Корсунь — залізнична станція Шевченківської дирекції  Одеської залізниці

ЗМІ 
 «Корсунь» — громадсько-політична газета (видавництво у м. Корсунь-Шевченківський)

Примітки